APC kan verwijzen naar:

 A Perfect Circle, een Amerikaanse rockband
 Adenomateuze Polyposis Coli, het afwijkende gen bij Familiair Adenoma Polyposis (FAP), zie Vogelsteinmodel.
 Antigeen-presenterende cel
 'APC', een pijnonderdrukker samengesteld uit acetylsalicylzuur, paracetamol en cafeïne
 Activated protein C, geactiveerd proteïne C
 Armoured personnel carrier, de Engelse benaming voor een pantserinfanterievoertuig
 Automatic Performance Control, motorregeling van Saab

Bedrijven:
 American Petroleum Company, de in 1891 opgerichte Nederlandse vestiging van Standard Oil
 American Power Conversion, een bedrijf dat is gespecialiseerd in noodstroomvoorzieningen, nu onderdeel van Schneider Electric